Whitelock ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Whitelock (* 1987), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Dorothy Whitelock (1901–1982), britische Historikerin
 George Whitelock (* 1986), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Luke Whitelock (* 1991), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Sam Whitelock (* 1988), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Whitelocke
 Whitlock